Briscoe peut désigner:

Toponyme 

 Comté de Briscoe, comté de l'État du Texas

Patronyme 

 Anne Briscoe (1918-2014), biochimiste et militante américaine
 Brent Briscoe (1961-2017), acteur américain
 Dezmon Briscoe (né en 1989)
 Dolph Briscoe (1923-2010), homme politique américain
 Ryan Briscoe, pilote automobile américain
 Tom Briscoe, joueur de rugby à XIII anglais

Pseudonyme 

 Jay Briscoe, pseudonyme du catcheur américain Jamin « Jay » Pugh (1984-2023)
 Mark Briscoe, pseudonyme du catcheur américain Mark Pugh (né en 1985)
Patronyme anglais